Сан Марино може да се отнася за:
 Сан Марино, държава в Европа
 градовете:
 Сан Марино (Сан Марино), столица на едноименната държава
 Сан Марино (Калифорния), САЩ